Сульфур хлориди (, ) — бінарні сполуки Сульфуру з Хлором: дисульфур дихлорид S2Cl2 (утворюється з S2 + Cl2), сульфур дихлорид SCl2 (при подальшому хлоруванні), рідини, використовуються при виробництві SOCl2, а S2Cl2 ще для вулканізації гуми.
 2SO2 + S2Cl2 + 3Cl2 → 4SOCl2
 SO3 + SCl2 → SOCl2 + SO2

SCl2 нестабільний, розкладається за рівнянням:
 2SCl2 → S2Cl2 + Cl2

У воді сульфур хлориди розкладаються на суміш S, SO2, Н2S5О6, HCl. З полісульфанами S2Cl2 дає хлорсульфани.
 2S2Cl2 + Н-Sx-H → Cl-Sx+4-Cl

Джерела 
 

С
Сполуки сірки